Beiroet, de hoofdstad van Libanon
Beiroet (gouvernement), een gouvernement van Libanon
Beiroet (Ottomaanse provincie), een provincie van het Ottomaanse Rijk